Carlos Machado Bittencourt – ufficiale e politico brasiliano
 Diogo Silvestre Bittencourt – calciatore brasiliano
 Leonardo Bittencourt – calciatore tedesco
 Márcio Bittencourt – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Rafael de Andrade Bittencourt – calciatore brasiliano
 Rodrigo Oliveira Bittencourt, noto come Diguinho – calciatore brasiliano
 Simone Bittencourt de Oliveira – cantante ed ex cestista brasiliana
 Sylvia de Arruda Botelho Bittencourt – giornalista brasiliana